

Ґурно — гміна в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Гурно (Ґурно) — село в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ґурно — село в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурно — село в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства